

Patronyme 
 Dorothée Le Maître (1896-1990), paléontologue française ;
 Dorothée Le Maître, religieuse française de l'ordre de Saint-François-de-Borgia (médaillée en 1934) ;
 Edmond Le Maître (1923-2011), footballeur et entraîneur français ;
Jade Le Maître, ingénieure française spécialisée en robotique.

Œuvres 
 Le Maître (en latin De Magistro) est un texte écrit par le théologien chrétien et philosophe Augustin d'Hippone (354-430) aux alentours de 388 ;
 Le Maître est une pièce de théâtre d’Eugène Ionesco ;
 Le Maître est un opéra de chambre composé par Germaine Tailleferre en 1959 sur un texte d'Eugène Ionesco ;
 Le Maître est un roman court de science-fiction écrit par Catherine Webb sous le pseudonyme de Claire North et paru en 2015.

Personnages 
 Le Maître est un personnage fictif de la série Buffy contre les vampires ;
 Le Maître est un personnage fictif de la série Doctor Who ;
 Le Maître est un vilain de l'Univers Marvel ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre